Samo puede referirse a:

 Samo, primer gobernante eslavo del que se conoce el nombre.
 Samo, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria.
 Samo, cantante mexicano.
 Imperio de Samo, nombre historiográfico con el que se conoce a una unión tribal eslava occidental que existió entre 623 y 658 en Europa central.